Диногорго́н () — крупная горгонопсия конца позднепермской эпохи (зона Cistecephalus — Dicynodon). Обитали в Южной Африке в самом конце пермского периода (один из последних горгонопсов).

Типовой вид — Dinogorgon rubidgei, описан Р. Брумом в 1938 году по передней части черепа. Остатки были найдены Сиднеем Рубиджем на его ферме в Вествуде, между Нью-Бетесдой и Грааф-Рейнетом в ЮАР.

Череп высокий, с костными утолщениями над глазами. Крупные резцы (5 пар) и огромные саблевидные клыки, послеклыковых зубов практически нет (4 пары на верхней челюсти). Все зубы несут пиловидную зазубренность. Длина передней части черепа (от ноздрей до орбит) 26 см, общая длина — до 45 см и более, длина животного до 3 м. Хищник, охотник за парейазаврами и дицинодонтами.

Недавнее исследование Е. Гебауэр показало, что диногоргон может быть одним из видов рода рубиджея. Другие виды рода (Dinogorgon quinquemolaris, Dinogorgon oudebergensis, Dinogorgon pricei) также могут принадлежать к роду Rubigea.

Ссылки 
 Eva Gebauer «Phylogeny and Evolution of the Gorgonopsia with a Special Reference to the Skull and Skeleton of GPIT/RE/7113 (‘Aelurognathus?’ parringtoni)» 
 https://web.archive.org/web/20131115041237/http://dinogorgon.blogspot.com/2009_08_01_archive.html (история открытия и рисунок голотипа)

Синапсиды пермского периода
Горгонопсы